L'équipe de Suisse de Coupe Davis représente la Suisse à la Coupe Davis. Elle est placée sous l'égide de la Fédération suisse de tennis.

La Suisse est demi-finaliste en 2003, finaliste de l'édition 1992 et remporte la Coupe Davis 2014.

Histoire 
La Suisse a participé à sa première édition de Coupe Davis le  1923 et a remporté son premier trophée 91 ans plus tard et au bout de sa 84 campagne le , grâce notamment à la présence dans l'équipe des n°2 et n°4 joueurs mondiaux, Roger Federer et Stanislas Wawrinka, accompagnés de Marco Chiudinelli et de Michael Lammer.

En 2007, la Suisse joue dans le groupe mondial depuis treize années consécutives avant de s'incliner 3-2 face à la Tchéquie et de sortir du groupe mondial. La Suisse réintègre le groupe mondial en 2009 avant d'y ressortir brièvement en 2011.

Bilan 
La Suisse participe à la Coupe Davis pour la première fois en 1923. Jusqu'en 1988, à l'exception de l'édition 1981, elle ne fait partie que du groupe européen et pas encore du groupe mondial.

Mise à jour le

Rencontres

Nations rencontrées 
Depuis 1923, l'équipe de Suisse a rencontré 53 nations différentes, remportant 82 de ses 175 rencontres et 410 de ses 857 matchs.

Bilan individuel 

En gras et italique, les joueurs toujours en activité.

Capitaines 
 Heinz Günthardt (?-1990)
 Roland Stadler (1991-1992)
 Tim Sturdza (1993)
 Stéphane Oberer (1994-1998)
 Claudio Mezzadri (1999)
 Jakob Hlasek (2000-2001)
 Ivo Heuberger (2002)
 Marc Rosset (2002-2005)
 Severin Lüthi (2005-)

Joueurs

Joueurs de la finale de 1992 
 Jakob Hlasek
 Marc Rosset
 Claudio Mezzadri
 Thierry Grin (non aligné)

Joueurs de la demi-finale de 2003 
 Roger Federer
 Michel Kratochvil
 Marc Rosset (également capitaine)
 George Bastl (sélectionné mais ne joue pas la demi-finale)

Joueurs titrés en 2014 
 Roger Federer
 Stanislas Wawrinka
 Marco Chiudinelli (sélectionné mais ne joue pas la finale)
 Michael Lammer (sélectionné mais ne joue pas la finale)

Notes et références

Articles connexes 
 Équipe de Suisse de Fed Cup
 Équipe de Suisse de Hopman Cup

Lien externe

Suisse
Equipe
Davis